Lake megye (Colorado)
 Lake megye (Dél-Dakota)
 Lake megye (Florida)
 Lake megye (Illinois)
 Lake megye (Kalifornia)
 Lake megye (Michigan)
 Lake megye (Minnesota)
 Lake megye (Montana)
 Lake megye (Ohio)
 Lake megye (Oregon)
 Lake megye (Tennessee)